Personen
 Otto von Bismarck (1815-1898), Duits kanselier
 Bismarck Barreto Faria (1969), Braziliaans voetballer

Voertuigen
 Bismarck (Radevormwald)
 Bismarck (1921-1923)
 Majestic (schip), een Duitse, later Engelse lijnboot (1914-1946)
 Bismarck (slagschip), Duits oorlogsschip in de Tweede Wereldoorlog

Geografie
 Gelsenkirchen-Bismarck, stadsdeel van Gelsenkirchen
 Bismarck (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Bismarck (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Bismarck (North Dakota), de hoofdstad van de Amerikaanse staat North Dakota
 Bismarck-archipel, ten noordoosten van Nieuw-Guinea
Bismarckzee, een zee bij de Bismarck-archipel
 Bismarck gebergte, een gebergte in Papoea-Nieuw-Guinea
Overige
 Bismarck (computerspel), een computerspel